«Big Noise from Winnetka» () — это джазовая композиция, созданная композитором и басистом Бобом Хаггартом и барабанщиком Рэем Бодуком в 1938 году в чикагском ночном клубе «Blackhawk». 

Мелодия получилась спонтанной, пока некоторые члены оркестра были на перерыве, авторы начали импровизировать: Хаггарт насвистывал мелодию и играл на басу, в то время как Бодук аккомпанировал ему на барабанах. В середине соло Бодук начинает барабанить по струнам контрабаса, в то время как Хаггарт продолжает играть левой рукой, создавая ударное басовое соло. 

Слова для песни позже были написаны Джилом Родиным и Бобом Кросби. Уиннетка, которая упоминается в песне, — это деревня расположенная примерно в 16 милях (26 км) к северу от Чикаго.

После успеха первоначальной записи Хаггарт и Бодук часто исполняли эту песню на протяжении всей своей карьеры, в том числе в нескольких фильмах, таких как «Давайте создадим музыку» 1941 года и «Побудка с Беверли» 1943 года. Оригинальная запись была включена в саундтрек к фильму «Бешеный бык».

Некоторые другие исполнители 
 1959 — Джин Крупа — инструментальная версия для концертного альбома Big Noise from Winnetka.
 1959 — Джек Тигарден — инструментальная версия для концертного альбома At the Roundtable.
 1960 — Генри Манчини — инструментальная версия для альбома The Blues And The Beat.
 1962 — Кози Коул — инструментальная версия.
 1963 — Эдди Митчелл — вокальная версия на французском языке «Quand une Fille me plaît» для альбома Voici Eddy… c'était le soldat Mitchell.
 1965 — Чико Хэмилтон — инструментальная версия для альбома The Dealer.
 1966 —  и  — инструментальная версия для альбома Drum Spectacular.
 1968 —  — инструментальная версия для альбома Kenny Ball & His Jazzmen In Berlin 2.
 1970 —  — вокально-инструментальная версия для альбома Up Above Our Heads.
 1979 — Бетт Мидлер — вокальная версия для альбома альбома Thighs and Whispers.

Примечания

Ссылки 

Песни 1938 года
Джазовые стандарты
Песни Бетт Мидлер